Pterygota može značiti:
 Pterygota (Animalia), podrazred kukaca 
 Pterygota (Plantae), rod bilja iz porodice Malvaceae